Vendevägen kan syfta på:
Vendevägen, Danderyd
 Vendevägens hållplats
Vendevägen, Lidingö
Vendevägen, Lindesberg
Vendevägen, Saltsjö Boo

Gator i Sverige